Evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki 1971 je drugo evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo 13. in 14. marca 1971 v Festivalni dvorani v Sofiji, Bolgarija. Tekmovali so v 23-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Viri
 Prvenstvo na straneh Evropske atletske zveze

1971
1971 v športu
Športne prireditve v Bolgariji
Šport v Sofiji